David Thompson puede referirse a:

 David Thompson (colono de Nuevo Hampshire) (1593-1628), colono no nativo de Nuevo Hampshire;
 David Thompson (1884-1957), actor y director cinematográfico estadounidense;
 David Thompson (1954-), baloncestista estadounidense;
 David Thompson  (1770-1857), cartógrafo canadiense;
 David Thompson  (1959-), físico inglés;
 David Thompson (1961-2010), político, ex Primer Ministro de Barbados;
 David Thompson, practicante de taekwondo británico.